100% White Puzzle est le premier album du groupe Hint sorti en 1995.

Cet album a été enregistré au Studio Karma en  (Fœtus anxiety ).

Liste des titres 

Album de Hint
Album musical sorti en 1995